Ово је списак Олимпијских логоа, за Летње и Зимске Олимпијаде. Број након града домаћина показује колико пута су у њему одржане Олимпијске игре. Такође, број након државе означава укупан број игара одржаних у тој држави.

Летње олимпијске игре

Зимске олимпијске игре

Спољашње везе 

Олимпијске игре

en:Olympic poster
it:Poster olimpico
tl:Olimpikong paskil